Janusz Waluś ist der Name folgender Personen:

* Janusz Waluś (Skispringer) (* 1953), polnischer Skispringer
 Janusz Waluś (Attentäter) (* 1953), südafrikanischer Attentäter polnischer Herkunft